R — літера латинської абетки
 R — мова програмування
 R — символ, яким позначається амінокислота аргінін
 у математиці  або R — множина всіх дійсних чисел
 ® — знак для товарів і послуг.